Льюис Аллан «Лью» Хоуд (; род. 23 ноября 1934, Глиб, Новый Южный Уэльс, Австралия — 3 июля 1994, Фуэнхирола, Испания) — австралийский теннисист, двенадцатикратный победитель турниров Большого шлема в мужском одиночном, парном и в смешанном разрядах; трехкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии (с 1953 по 1956 годы).

Общая информация 
В автобиографии, написанной в 1979 году, известный теннисный промоутер Джек Креймер упомянул Хоуда в числе сильнейших игроков за всю историю, наряду с такими великими теннисистами как Дон Бадж, Билл Тилден и Панчо Гонсалес.

В течение пяти лет, начиная с 1952, австралиец стабильно входил в десятку лучших среди теннисистов-любителей, достигнув первой строчки рейтинга в 1956. В 1957 году он перешел в профессионалы.

В 1980 году имя Лью Хоуда было включено в списки Международного зала теннисной славы в Нью Порте.

Закончив спортивную карьеру, Хоуд перебрался в Испанию и вместе со своей супругой держал отель с теннисными кортами в Фуэнхироле близ Малаги. У него в гостях бывали Шон Коннери, Кирк Дуглас и Чарлтон Хестон.

Лью Хоуд боролся с лейкемией и ожидал операции по пересадке костного мозга, когда в ослабленном состоянии внезапно умер от сердечного приступа.

Выступления на турнирах Большого шлема

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде: 6 (4-2)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров в парном разряде: 13 (8-5)

Победы (8)

Поражения (5)

Финалы турниров в смешанном парном разряде: 2 (1-1)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 Лью Хоуд на сайте International Tennis Hall of Fame
 



Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Умершие от сердечной недостаточности